M/37 kan syfta på:

Fälttelefonapparat m/1937 – en robust telefon
Stridsvagn m/37 – en svenskbyggd version av den tjeckoslovakiska tanketten CKD AH-IV
15,2 cm kanon m/37 – en numera föråldrad Boforstillverkad artilleripjäs
Kulsprutepistol m/37 – en kulsprutepistol i svenska försvaret